Der Bledisloe Cup ist ein traditionsreicher Pokalwettbewerb in der Sportart Rugby Union, der zwischen den Nationalmannschaften Australiens (den Wallabies) und Neuseelands (den All Blacks) ausgetragen wird. Benannt ist der silberne Pokal nach Charles Bathurst, 1. Viscount Bledisloe, dem Generalgouverneur Neuseelands, der ihn 1931 stiftete. Seit 1996 wird im Rahmen des The Rugby Championship (bis 2012 Tri-Nations-Turniers) um ihn gespielt. Entworfen wurde der Pokal von Nelson Issac in Neuseeland, hergestellt von Walker and Hall in London.

Geschichte 
Es herrscht Unklarheit darüber, wann das erste Spiel um den Bledisloe Cup ausgetragen wurde. Der Verband Rugby Australia behauptet, dies sei 1931 im Eden Park in Auckland gewesen. Allerdings gibt es keine gesicherten Hinweise für diese Behauptung. New Zealand Rugby ist der Ansicht, das erste Spiel habe 1932 stattgefunden.

Bis 1981 gab es nur in unregelmäßigen Abständen Spiele um den Pokal, im Rahmen der Auslandstourneen beider Mannschaften. Während dieser Periode war Neuseeland 19 Mal erfolgreich, während Australien nur vier Mal den Pokal erringen konnte. Von 1982 bis 1995 gab es jährliche Begegnungen, manchmal als Serie von drei Spielen, vereinzelt nur ein einziges Spiel. Ab 1996 fand der Wettstreit jährlich im Rahmen vom Tri Nations statt und wurde bis 1998 wurde in einer Serie von drei Länderspielen entschieden (zwei Tri-Nations-Spielen und ein zusätzliches Spiel).

Von 1999 bis 2005 wurde das dritte Spiel nicht ausgetragen. Während dieser Zeit galten nur die beiden Begegnungen beim Tri Nations als Wettstreit um den Bledisloe Cup. Falls beide Mannschaften je ein Spiel gewannen oder wenn beide Spiele unentschieden endeten, wechselte der Besitz des Pokals nicht. Um einen Besitzerwechsel zu erreichen, musste eine Mannschaft beide Spiele gewinnen oder durfte höchstens ein Unentschieden zulassen.

Als das Tri-Nations-Turnier im Jahr 2006 auf Dreierserien ausgedehnt wurde, wurde auch der Bledisloe Cup wieder in einer Dreierserie entschieden. Auf diese Weise wurde die Wahrscheinlichkeit, dass es einen klaren Sieger gibt, erheblich größer. Im Jahr 2008 wurde die Serie durch ein Spiel in Hongkong auf vier Partien ausgedehnt. Nach Verhandlungen mit Tokio und Denver entschieden sich die Verbände, das vierte Spiel 2009 in der japanischen Hauptstadt austragen zu lassen. 2010 fand das vierte Spiel wieder in Hongkong statt.

Mit der Erweiterung des Tri Nations zur Rugby Championship reduzierten sich die Spiele zwischen Neuseeland und Australien um den Bledisloe Cup wieder auf drei (zwei davon im Rahmen der Rugby Championship).

Seit dem Jahr 2003 ist der Cup Namensgeber für den Bledisloe-Gletscher in der Antarktis.

Ergebnisse

Weblinks 

 
 Aktuelle Resultate

Einzelnachweise 

Sportliche Auszeichnung (Rugby Union)
Rugby-Union-Wettbewerb in Australien
Rugby-Union-Wettbewerb in Neuseeland